Томашпольский:

 Томашпольский, Валентин Иосифович (род. 1947) — российский языковед, доктор филологических наук, профессор.
 Томашпольский, Дмитрий Львович  (род. 1958) — украинский сценарист, режиссёр, продюсер.
 Томашпольский район — административная единица на юге центральной части Винницкой области Украины.